Snagov se poate referi la:

 Snagov, o localitate în județul Ilfov
 Lacul Snagov
 Snagov, marcă de țigări românești produse la Fabrica de Țigarete din Sfântu-Gheorghe